Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 215001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 30 marca 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

215001-215100

215101-215200

215201-215300

215301-215400

215401-215500

215501-215600

215601-215700

215701-215800

215801-215900

215901-216000

Przypisy 

Lista planetoid 215001-216000